Bouke Jagt (1929), Nederlands kinderboekschrijver
Bouke Jagt (1942), Nederlands schrijver en jurist
Bouke Jagt (acteur), Nederlands acteur